Czartak – dawna regionalistyczna grupa literacka
 Czartak – polskie czasopismo-almanach wydawane nieregularnie w latach 1922-1928
 Czartak – rozebrany przystanek kolejowy w Ponikwi, w województwie małopolskim
 Schronisko „Czartak” – dawne schronisko turystyczne położone w Rudawach Janowickich w miejscowości Czarnów
 Czartak – przysiółek wsi Mucharz w Małopolsce, sąsiadujący z Świnną Porębą

Przypisy